{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Parijs
| Officiële naam     = BNP Paribas Masters
| Plaats             = Parijs
| Land               = Frankrijk
| Locatie            = Palais Omnisports de Paris-Bercy
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 48 enkel, 24 kwal. / 24 dubbel
| Categorie          = ATP Masters Series
| Ondergrond         = Hardcourt, indoor
| Prijzengeld        = € 2.057.000 
| Jaar               = 2008
| Datum              = 26 oktober - 2 november
| Editie             = 37
| Vorige             = 2007
| Volgende           = 2009
| Winnaar enkelspel  =  Jo-Wilfried Tsonga
| Winnaar dubbelspel =  Jonas Björkman Kevin Ullyett  
}}

Het ATP-toernooi van Parijs 2008 wordt van 26 oktober tot en met 2 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden worden gespeeld op verschillende indoor hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters'''.

De titelverdediger in het enkelspel was David Nalbandian. In het dubbelspel verdedigden Bob Bryan en Mike Bryan hun titel. In het enkelspel wist Jo-Wilfried Tsonga in de finale David Nalbandian te verslaan. De finale in het dubbelspel werd gewonnen door Jonas Björkman enKevin Ullyett.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
   Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

ATP-toernooi van Parijs
Parijs